Парнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Парнево — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Парнево — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Парнево — деревня в Торжокском районе Тверской области.